Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в Киргизии 16 декабря 2007 года. Все депутаты избирались по партийным спискам. Для прохождения в парламент им нужно было набрать не менее 5 % голосов, а также не менее 0,5 % голосов в каждой из девяти областей страны.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left width=170|Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Число голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мест
|-
|align=left|«Ак жол»
|align="right" |1 245 331
|align="right" |61,73%
|align="right" |71
|-
|align=left|Ата-Мекен
|align="right" |228 125
|align="right" |11,31%
|align="right" |0
|-
|align=left|СДПК
|align="right" |188 585
|align="right" |9,35%
|align="right" |11
|-
|align=left|ПКК
|align="right" |140 258
|align="right" |6,95%
|align="right" |8
|-
|align=left|Остальные партии
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |0
|-
|align=left|Против всех
|align="right" |6 481
|align="right" |0,32%
|align="right" |0
|-
|align=left|Всего
|align="right" |2 017 382
|align="right" |100,00%
|align="right" |90
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Действительных бюллетеней
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 017 382
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|99,18%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Недействительных бюллетеней
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|16 579
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|0,82%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего голосов
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 033 961
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего избирателей/явка
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2,753,727
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|73,86%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan="4"| Источник: IFES 
|}

См.также 
 Политические партии Киргизии

Примечания 

Выборы 2007 года
2007 год в Киргизии
Парламентские выборы в Киргизии
Декабрь 2007 года